Эрни Шейверс (; ) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион США среди любителей в тяжелом весе (1969). Чемпион штата Невада в тяжелом весе (1971). Один из лучших панчеров в истории бокса.

В 2003 году авторитетный американский журнал Ринг опубликовал список 100 лучших панчеров в истории бокса. Шейверс занял в нём 10-е место.

Любительская карьера 

Эрни Шейверс родился 31 августа 1945 года в Гарленде, штат Алабама, США. Начал заниматься боксом в возрасте 22 лет
В 1969 году стал чемпионом США в тяжёлом весе среди любителей.

1967 г. Янгстаун «Золотые перчатки» открытом дивизионе тяжеловесов финалист, проигрыш Майка Босвелл по очкам.

1968 Кливленд «Золотые перчатки» новичка дивизиона в супертяжелом весе, победив Майка Босвелла.

1968 Национального турнира «Золотые перчатки» чемпионата в Солт-Лейк-Сити. Результаты:

Победил Дэйв Фоли.

Проиграл Фрэнк Стил.

1969 Г. Янгстаун «Золотые Перчатки» Открыть Отдел В Супертяжелом Весе.

1969 Кливленд «Золотые Перчатки» Открыть Отдел В Супертяжелом Весе.

1969 Огайо «Золотые Перчатки» Открыть Отдел В Супертяжелом Весе.

1969 Национального ААУ в супертяжелом весе в Сан-Диего, Калифорния. Результаты:

Моррис-Хилл победил нокаутом.

Уэйн МакГи победил нокаутом в четвертьфинале.

Отис Эванс победил в полуфинале.

Победил Джим ли старший нокаутом в финале.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге дебютировал 6 ноября 1969 года, нокаутировав во 2-м раунде Сайласа Хауэлла.

19 февраля 1973 года Шейверс одержал победу над Джимми Янгом техническим нокаутом в 3-м раунде.

18 июня 1973 года нокаутировал в первом же раунде экс-чемпиона мира Джимми Эллиса.

26 ноября 1974 года состоялся второй бой между Эрни Шейверсом и Джимми Янгом. Поединок завершился вничью.

Чемпионский бой с Мохаммедом Али 
29 сентября 1977 года состоялся бой между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBC и WBA Мохаммедом Али и претендентом на этот титул, Эрни Шейверсом. Поединок продлился все отведённые 15 раундов. Али победил единогласным решением судей.

Отборочный бой с Ларри Холмсом 
25 марта 1978 года Ларри Холмс и Эрни Шейверс встретились в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. Поединок продлился всю дистанцию (12 раундов). Холмс одержал уверенную победу по очкам. Счёт судей: 119/109 и 120/108 (дважды).

23 марта 1979 года Шейверс нокаутировал в 1-м раунде экс-чемпиона мира Кена Нортона.

Чемпионский бой с Ларри Холмсом 
28 сентября 1979 года состоялся второй бой между Шейверсом и Ларри Холмсом. На этот раз, на кону был принадлежащий Холмсу титул чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился победой чемпиона техническим нокаутом в 11-м раунде.

8 мая 1982 года нокаутировал во 2-м раунде известного английского боксёра Джо Багнера.

11 июня 1982 года проиграл по очкам Джеймсу Тиллису.

Последний поединок на ринге провёл 24 ноября 1995 года, проиграв нокаутом во 2-м раунде Брайану Йетсу.

Скончался 1 сентября 2022 года.

Цитаты об Эрни Шейверсе 

 Мохаммед Али: Эрни так сильно бил, что (своими ударами) потряс даже моих африканских предков. Он бьёт сильнее, чем Форман и Фрейзер, у него рекорд по силе удара.
 Ларри Холмс: Эрни ударил меня сильнее, чем кто бы то ни было, включая Майка Тайсона. Он ударил, и я упал на канвас, а в ушах у меня звучал саксофонист Джимми Тиллис. Если после удара Железного Майка такое ощущение, что в тебя врезалась скоростная «Феррари», то после Эрни кажется, что тебя сбил грузовик..
 Рон Лайл: Джордж Форман тоже бил сильно, но никто не мог бить так, как это делал Шейверс. Когда он бил по тебе, в зале выключался свет. Земля поднялась и ударила меня. Это всё, что я помню. Я могу смеяться над этим сейчас, но тогда мне было не до смеха.
 Рэндалл Кобб: Никто не бьёт так как Шейверс. Если кто-нибудь ударит сильнее, чем Шейверс, я пристрелю его лично… Эрни мог так ударить с правой по шее, что у вас сломается лодыжка.
 Джеймс Тиллис: Самый крутой засранец, с которым я дрался — это Эрни Шейверс. Шейверс бьёт с такой силой, что может лошадиную мочу превратить в бензин! Он меня ударил так, что я очнулся только на следующий день. Когда он ударил меня… Я видел розовых крыс и кошек, курящих сигареты. Я попал в страну чудес. Этот козел мог заставить июль наступить в июне и заставить меня перепрыгнуть через долбанный месяц. Этот засранец так бьёт, что превращает сегодня в завтра. Он бьёт так сильно, что я думал будто сижу в своём углу и курю сигарету, закусывая сандвичем. Вот так сильно бьёт этот засранец.
 Джордж Форман: Я никогда не бился с Эрни Шейверсом. Слава Богу!

Вне спорта 
Во время подготовки к съёмкам фильма «Рокки 3» у Сильвестра Сталлоне возникла идея использовать в роли Клаббера Ланга настоящего профессионального боксёра-тяжеловеса, и он пригласил на пробы Эрни Шейверса. Во время спарринга Шейверс воздерживался от сильных ударов, на что раздосадованный Сталлоне сказал: «Ну же, Эрни, покажи что-нибудь стоящее». В ответ на это Эрни нанёс ему один удар под рёбра, поставив крест на своей карьере в кино. Сталлоне согнулся от боли и с помощью помощников молча покинул ринг. Позже Сталлоне рассказывал: «Это меня чуть не убило — я тут же отправился в туалет, и меня там вывернуло».

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры США
Чемпионы США по боксу среди любителей